Rakowa – wieś w Polsce, w województwie podkarpackim
 Rakowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim
 Rakowa – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim